Соревнования по прыжкам на батуте на XXIIX летних Олимпийских играх проходили с 20 по 21 августа. 16 мужчин и 16 женщин разыграли два комплекта медалей.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Мужчины

Финал

Женщины

Финал

Ссылки 
 Прыжки на батуте на официальном сайте Игр  
 Официальный Олимпийский отчёт